Скита́лец:
 Скита́лец — тот, кто постоянно скитается по земле, и в переносном смысле о чём-либо странствующем без цели и тот, кто не может устроиться, определить себе место в жизни.
 Скиталец — псевдоним Степана Гавриловича Петрова, русского писателя, поэта и прозаика.
 «Скиталец» — альбом группы «Маврин».
 «Скиталец» — роман, написанный Генри Райдером Хаггардом и Эндрю Лэнгом в 1890 году.
 «Скиталец» — кинофильм (США, 1916).
 «Скиталец» — французский камерный ансамбль.

См. также 
 Юхан-скиталец — норвежский детский драматический фильм 2010 года.
 Мельмот Скиталец — самое известное произведение Ч. Р. Метьюрина.
 Скиталец (писатель)
 Бродяга
 Бомж (значения)